Горал

 Горал (goral) — библейский термин, камень или знак с написанным «неизречённым именем», который обещан в «Апокалипсисе» «побеждающему» в борьбе ().
 Горал (лат. Nemorhaedus) — жвачные парнокопытные козлы; термин индийского происхождения.
 Гималайский горал (Naemorhedus goral)
 Тибетский горал (Naemorhedus baileyi)
 Восточный горал (Naemorhedus caudatus)
 Китайский горал (Naemorhedus griseus)

См. также 
 Горай (значения) | Горан
 Гурали (горцы; ; )

Примечания